

Geografia
 Peter – centro abitato dello Utah, nella contea di Cache, Stati Uniti d'America

Persone
 Babett Peter (1988) – calciatrice tedesca
 Birgit Peter (1964) – ex canottiera tedesca
 Claude Peter (1947-2022) – cestista francese
 Danielle Peter, coniugata Tognarini (1946-1981) – cestista francese, sorella di Claude
 Laurence Peter (1919-1990) – psicologo canadese naturalizzato statunitense
 Rózsa Péter, nata Rózsa Politzer (1905-1977) – matematica ungherese
 Samuel Peter (1980) – pugile nigeriano
 Werner Peter (1950) – ex calciatore tedesco orientale, dal 1990 tedesco, di ruolo attaccante

Altro
 Peter – variante di Pietro
 Principio di Peter, o principio di incompetenza – apparente paradosso sulle dinamiche di carriera in organizzazioni gerarchiche

Pagine correlate
 Peters
 St. Peter
 Saint Peter
 Sankt Peter